Астер Беркхоф (настоящие имя и фамилия — Луи Полина (Лоде) ван ден Берг (Louis Paulina (Lode) van den Bergh) (; 18 июня 1920, Рикеворсел, провинция Антверпен Фламандский регион Бельгии — 29 сентября 2020) — бельгийский , писавший на голландском языке, , , профессор, доктор философии.

Биография 
Вырос в богатой семье. Его мать происходила из аристократической семьи и работала учительницей. Отец был директором местной частной школы.

С 1938 до 1942 года изучал германскую филологию в Лёвенском католическом университете. После освобождения страны от немецкой оккупации в 1944 году начал работать в качестве редактора в газете «Стандаард».

В 1946 году получил степень доктора философии. Работал в Католическом университете, позже преподавал в учебных заведениях Антверпена, Брюсселя и Кукельберга, читал лекции в Высшей торговой школе. В последнее время — профессор Антверпенского университета.

Творчество 
Уже в юности он чувствовал себя неловко из-за большой разницы в благосостоянии между его семьёй и семьями других мальчиков. Это неприятное чувство осталось с ним на всю жизнь.

Писателя всегда интересовала социальная тематика. И после наблюдений и выводов во время путешествий по Северной Африке, Мексике, Индии, социальные различия стали основной темой его романов.

Печатался с 1941 года.

В 1944 году под псевдонимом Астер Беркхоф вышел его первый детективный роман «Джентльмен в сером плаще».
Также им иногда использовался псевдоним Пит Виссер (Piet Visser).

Автор романов, повестей, эссе, книг путешествий, детективов и криминальных романов, ряда произведений для детей и молодёжи.

Избранная библиография 

 Maurits Roelants, of : Over leven en levenskunst (1941)
 Op bezoek bij Jozef Simons (1941)
 Ernest Van der Hallen (1942)
 De nieuwe novel in Zuid-Nederland (1942)
 Een zakelijk onderhoud met Willem Elsschot (1942)
 «Denise» door G. Walschap (1943)
 Literaire genres en dichterlijke belevenis (1943)
 Over literaire critiek (1943)
 Over Willem Elsschot (1943)
 De heer in grijze mantel (1944)
 De student gaat voorbij (1944)
 Marginalia bij «de Blauwe Snoeckjes» (1944)
 Het literaire kunstwerk. Proeve van analyse (1946)
 De techniek der novelle (1947)
 Rotsen in de storm, I en II (1947)
 De houtvester van St. Gallen (1948)
 In memoriam Jozef Simons (1948)
 De techniek van het blijspel (1949)
 Veel geluk, professor (1948)
 Patricia (1950)
 Land zonder schaduw (1950)
 Jij bent een dikkop (1950)
 De goede engel (1951)
 Isidoor (1951)
 Vakantie met drie (1953)
 Meester Groenevelt (1953)
 De gunsteling (1954—1955)
 Zoeklicht op Marokko (1954)
 Onder de zon van Mexico (1954)
 De commissiaris gaat uit stelen (1954)
 Paavo de Lap (1954)
 De dood is in Napels (1955)
 De blauwe ruiters van de Sahara (1955, под псевдонимом Piet Visser)
 De hacienda van de dood (1955, под псевдонимом Piet Visser)
 Ik zal je leren, zei het meisje (1955)
 Inspecter Markus in Marokko (1955)
 Minister Bakker (1955)
 Angst voor Azië (1956)
 Tijgers in Bengalen (1956, под псевдонимом Piet Visser)
 De man in het midden (1957)
 Het geheim van de rode canyon (1957, под псевдонимом Piet Visser)
 Jan zonder vrees en de rovers van het Vrijbos (1958)
 De heer des huizes (1958)
 Moord op de gletsjer (1958)
 Avonturen van Eddie Wagram (1955-58, 6 томов, под псевдонимом Piet Visser))
 De Chinese jonk (1959)
 Angst voor Azië. часть I : Geheimzinnig oosten. часть II : Haveloos India (1960)
 Doden worden niet meer levend (1960)
 Commissaris Rousseau in Birma (1961)
 Als een wolf in de wildernis (1962)
 Dagboek van een missionaris (1962)
 Terug van Tripoli (1964)
 Rendez-vous te Portofino (1964)
 Moord in Mandalay (Commissaris Rousseau in Birma) (1964)
 Het einde van alles (1965)
 De woedende Christus (1965)
 Het geheim van de blauwe ster (1967)
 Het duivelsgetal (1967)
 Een meisje te Bourges (1967)
 De gestolen wagen (1967)
 De avonturen van Peter Kansas (1968)
 Peter Kansas en het verloren eiland (1968)
 Peter Kansas in Arabië (1968)
 Een onmogelijke moord voor Markus (1969)
 Peter Kansas en de olifantenjagers (1969)
 Angst om Afrika (1969)
 Peter Kansas en het Indiaanse huis (1971)
 Het huis van Mama Pondo (1972)
 Peter Kansa en de gouddieven (1972)
 De noodklok (1973)
 Goliath, of : Hoe de gorilla’s de beschaving aan de dieren brachten (1974)
 De herberg aan het meer (1974)
 Peter Kansas en de bergduivels (1975)
 Dat meisje uit het noorden (1976)
 Lieve, mooie aarde (1977)
 Leven in oktober (1978)
 Toen wij allen samen waren (1978)
 Mijn huis in de verte (1979)
 Calypso (1980)
 Leven in de zon (1980)
 Vader is gezakt (1981)
 Clairefontaine (1981)
 De winners (1981)
 Vana van de Zinnekensgang (1981)
 De zomer en ik (1982)
 De leugenaars (1982)
 Amanda (1983)
 Vlaanderen anders bekeken (1983)
 De nacht van Muriel (1984)
 Doodslag (1984)
 Maldito (1985)
 Mexico Bar (1985)
 Ja maar neen, professor (1985)
 Al Corral (1985)
 Bloedwraak (1986)
 Saluut, professor (1986)
 De professor wordt minister (1986)
 Het spook van Monniksveer (1987)
 Mambo (1987)
 Tropenkoorts (1987)
 Mandra Gorres (1988)
 De kroniek van Hogelinden (1989, трилогия) (Toen wij allen samen waren, Mijn huis in de verte, Leven in de zon)
 Donnadieu (1991)
 Octopus Dei (1992)
 Over liefde gesproken (1993)
 Een meisje van niks (1994)
 Happy town (1994)
 Professorenliefde (1995, трилогия) (De professor wordt minister, Saluut professor, Ja maar neen professor)
 Met Gods geweld (1996)
 Hoog spel (1997)
 Beminde schurken (1999)
 De winter komt (2000)
 Verborgen schade (2001)
 Geliefde kapelaan (2002)
 Daneelken (2003)
 Angelina (2004)
 Bagdad Palace (2005)
 De kleine revolver (2005)
 Tam tam (2006)
 Pipo (2007)
 De naam van de vader (2008)
 Alle verhalen (2009)
 Dodelijk papier (2010)
 Aline (2013)
 De marmeren meisjes (2013)

В русском переводе выходили его книги «Девушка из Бурже», «Трактир у озера» и др.

В 2013 году получил литературную премию Бельгии «Hercule Poirotprijs». («Эркюль Пуаро»). В знак признания заслуг в родном городе писателя ему установлен бюст.

Примечания

Ссылки 
 Aster Berkhof
 Беркхоф Астер

Детские писатели Бельгии
Детские писатели по алфавиту
Авторы детективной прозы
Нидерландские писатели Бельгии
Выпускники Лёвенского католического университета
Выпускники Антверпенского университета
Литераторы, известные под псевдонимами
Эссеисты Бельгии
Доктора философии
Столетние долгожители